Harvard Law School, onderdeel van Harvard-universiteit, ontstaan in de jaren 1870.
 Heilig Land Stichting, de moederstichting van het tegenwoordige Museum Orientalis, opgericht 1911.
 Historisches Lexikon der Schweiz (Historisch Woordenboek van Zwitserland), een encyclopedie over de geschiedenis van Zwitserland, in opbouw sinds 1988.
 Hue, Lightness, Saturation, een kleurbeschrijvingsysteem, beter bekend als HSL, Hue, Saturation, Lightness.
 HLS, de IATA-luchthavencode voor de burgerluchthaven van St. Helens op Tasmanië in Australië.
 HTTP Live Streaming, een streaming protocol voor live video en audio uitzendingen.